Челебићи могу да буду:

 Челебићи (Фоча), насеље у општини Фоча, Република Српска, БиХ
 Челебићи (Коњиц), насеље у општини Коњиц, Федерација БиХ

или

 Логор Челебићи, концентрациони логор за Србе током распада Југославије у Челебићима код Коњица